Název Lubinka má více vodních toků:

 Lubinka (přítok Lubiny) – pravostranný přítok Lubiny v okrese Nový Jičín
 Lubinka (přítok Plesné) – levostranný přítok Plesné v okrese Cheb

…a také vesnice v Polsku:

 Lubinka (malopolské vojvodství) – vesnice v Malopolském vojvodství